Sergei Denissow () ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Denissow (* 1990), russischer Eishockeytorwart
 Sergei Prokofjewitsch Denissow (1909–1971), sowjetisch-russischer Generalleutnant